Criquebeuf ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Criquebeuf-en-Caux im Département Seine-Maritime
Criquebeuf-la-Campagne im Département Eure
Criquebeuf-sur-Seine im Département Eure

Siehe auch:
Cricquebœuf im Département Calvados